Adolphe Crémieux anche noto come Isaac Moïse Crémieux – giurista e politico francese
 Benjamin Crémieux – critico letterario e scrittore francese
 Decreto Crémieux – decreto emanato dal Ministro della Giustizia francese Adolphe Crémieux